Михаил Чельцов:
 Чельцов, Михаил Васильевич (1851 — после 1915) — магистр богословия, преподаватель Томской духовной семинарии.
 Чельцов, Михаил Михайлович (1858—1928) — русский врач-терапевт.
 Чельцов, Михаил Павлович (1870—1931) — протоиерей Русской православной церкви, богослов, священномученик.